Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Exmoor:
 Le  était un destroyer de classe Hunt lancé en 1940 et coulé en 1941.
 Le  était un destroyer de classe Hunt, prévu comme HMS Burton, mais renommé HMS Exmoor en 1941 après le naufrage du premier HMS Exmoor. Il a été lancé en 1941, transféré à la Marine royale danoise en 1952 sous le nom de HDMS Valdemar Sejr et vendu pour être démoli en 1966.

Exmoor